Electric:

 Electric — система автоматизированного проектирования.
 Electric — альбом группы Pet Shop Boys.
 Electric — песня Кэти Перри.

См. также 
 Электрик